Karolína Plíšková era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo Madison Keys con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ashleigh Barty (secondo turno)
  Karolína Plíšková (campionessa)
  Naomi Ōsaka (semifinale)
  Elina Svitolina (primo turno)

 Petra Kvitová (semifinale)
 Kiki Bertens (quarti di finale)
 Johanna Konta (primo turno)
 Madison Keys (finale)

Wildcard 

  Priscilla Hon (primo turno)
  Marija Šarapova (primo turno)

 Samantha Stosur (secondo turno)
 Ajla Tomljanović (secondo turno)

Qualificate 

  Julija Putinceva (secondo turno)
  Ljudmila Samsonova (secondo turno)

 Marie Bouzková (primo turno)
 Jennifer Brady (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2020